Церква Святої Параскеви Сербської – церква на честь святої Параскеви Сербської.

Церква Святої Петки Самарджийської (Софія)



Вінницька область 
 Церква Святої Параскеви Сербської (Немія)

Волинська область 
 Церква Святої преподобної Параскеви Сербської (Судче)
 Церква Святої преподобної Параскеви Сербської (Дольськ, Турійський район)

Івано-Франківська область 
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Великий Ключів) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Городенка) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Драгасимів) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Зібранівка) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Кричка) — ПЦУ*
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Угорники, Коломийського р-н.) — ПЦУ

Луганська область
Церква Святої Параскеви Сербської - УПЦ (Лисичанськ)

Тернопільська область 
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Верхняківці) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Горошова) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Кошляки) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Малі Кусківці) — ПЦУ
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Поручин) — ПЦУ

Хмельницька область 
 Церква Святої Преподобної Параскеви Сербської (Отроків)

Чернівецька область 
 Церква Святої Параскеви Сербської (Чернівці) — ПЦУ

Церква Святої Параскеви Сербської (Валя-Адинке)
 Церква Святої Параскеви Сербської (Твардіца)

Див. також 
 Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці

Джерела 
 

Церкви Святої Параскеви Сербської